Kreis Warendorf
 Warendorf (stad)